Александр Петрунин: Петрунин, Александр Викторович (Mewark; 1980—2012) — российский музыкант.
 Петрунин, Александр Витальевич (род. 1999) — российский хоккеист.